Синя́к:
 Синяк — то же, что экхимоз или гематома.
 Синяк () — род растений семейства Бурачниковые.
 Синяк — народное название некоторых синеющих на срезе трубчатых грибов:
 Гиропорус синеющий
 Дубовик оливково-бурый
 Дубовик крапчатый

Топонимы 
 Синяк — гора в Карпатах.
 Синяк — горный массив в Карпатах.
 Синяк — хребет в Карпатах (в Горганах).
 Синяк — река в Башкирии.

Населённые пункты 
 Россия
 Синяк — посёлок в Глушковском районе Курской области.
Украина
 Синяк — село в Мукачевском районе Закарпатской области.
 Синяк — село в Вышгородском районе Киевской области.
 Синяк — село в Белопольском районе Сумской области.

Персоналии 
 Синяк, Андрей (род. 1972) — белорусский гандболист.
 Синяк, Игорь Витальевич (род. 1995) — российский блогер, создатель и владелец сообщества о русскоязычном сегменте YouTube «ВПШ».
 Синяк, Николай Георгиевич (род. 1972) — белорусский учёный, кандидат экономических наук.
 Синяк, Юрий Владимирович — экономист, лауреат премии имени Г. М. Кржижановского.
 Синяк, Юрий Емельянович (род. 1932) — российский химик.

См. также 
 Синяки (значения)
 Синяков (значения)